Professor: Olavo Dias (Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 20 de Janeiro de 1971), é um Analista de Suporte, Professor de Tecnologia e Análise de dados, Escritor e Blogueiro. Ele é conhecido pelos serviços prestados como suporte em diversas empresas e inúmeras palestras no Brasil e no Exterior, sobre o mundo da tecnologia e autor do Livro "A Sociedade e Tecnologia", fundador/editor do Blog Palestrantes Associados, com contribuições relevantes na educação de jovens e adultos

 Experiências e Carreira
Olavo Dias nasceu na cidade de Porto Alegre no Rio Grande do Sul,  glorioso estado da federação de muitas tradições e contribuições ao nosso grande País.
Não iniciou sua trajetória profissional diretamente em tecnologias, mas sempre esteve ligado no que acontecia no Brasil e no Mundo e teve a sorte de muito novo, ter um computador, um dos primeiros foi um hot bit msx 8000 (com gravador de fita cassete!!)
Aprendeu a programar nele na Linguagem BASIC, e como foi bom, fazia joguinhos e comprava nas bancas as revistas que vendiam sobre a linguagem e aprendia mais ainda.
Mas nesta época, somente estudava e jogava futebol nas praças.
 Experiências e Carreira. O Início
Nos anos 80 também arrumou o primeiro emprego, instalador de antenas VHF/UHF, Parabólicas etc..
Fazia instalações residenciais e em empresas, quando não era possível acessar o forro dos prédios internamente, subia as vezes por fora com andaime, por causa deste trabalho aprendeu aí minhas primeiras matérias técnicas, ondas de rádios, ondas eletromagnéticas, que ajudavam a posicionar as antenas e depois viriam a ser muito úteis na vida acadêmica!
 Experiência na área de Educação, com ênfase em Tecnologia, atuando principalmente nos seguintes cursos: sistemas de informação, tecnologia da informação. Manutenção e configuração de hardware, redes, cabeamento estruturado, Sistemas operacionais e seus aplicativos, tecnologia da informação, engenharia de software, segurança da Informação, MBI 

Estudou em:

 2003 Sistemas de Informação, Faculdades Oswaldo Cruz []
 2005 Gestão de Qualidade e Produtividade, Faculdades Oswaldo Cruz

 Trabalhos
Atacado de secos e molhados
Secretaria da Educação do Estado do Rio Grande do Sul
Sport Club Internacional de Porto Alegre
Indústria química e farmo química
Tele operadora de telefonia/internet

Trabalhos em instituições de ensino:
Senac SP
Senai SP
Etec SP
Instituto Social Nossa Senhora de Fátima
Sequencial
Sumaré
Anhanguera
Uninove

Palestras no Brasil
 A tecnologia e o impacto no mercado de trabalho e suas consequências, 2019
 O que o mercado de trabalho espera de mim, 2017.
 Os Caminhos da Tecnologia, 2016.
 Desafios da Computação na Nuvem, 2015.
 T.I. no Brasil, 2015

Palestras no Exterior
 Um Panorama Geral sobre os Caminhos da Tecnologia no Mercado Angolano, Luanda/Angola_2016.

Livros publicados
A Sociedade e a Tecnologia. ( Uma reflexão sobre pessoas, processos e tecnologia) São Paulo: (sou a Idéia Editora), 2018, v.1. p.105.

Referências:  , Plataforma Lattes
Referências:  , Palestrantes Associados, 25 de janeiro de 2021
Referências:  , Palestrantes Associados, 25 de janeiro de 2021
Referências:  , Linkedin

!Artigos novos